Во́стриков — фамилия; имеет женскую форму Вострикова. Известные носители:
 
 Востриков, Василий Дмитриевич (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Востриков, Игорь Леонидович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист.
 Востриков, Николай Иванович (1929—2016) — советский и российский учёный-аграрий.
 Востриков, Руслан Николаевич (род. 1979) — российский пауэрлифтер.
 Востриков, Сергей Леонтьевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Востриков, Тимофей Иванович (1919—1943) — Герой Советского Союза.

Персонажи 
 Востриков, Фёдор Иванович (более известный как отец Фёдор) — комический персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», священник.

